Aaby ili Åby može označavati:

 Aaby Sogn, Aabybro Kommune
 Aaby, Aarhus, predgrađe u Danskoj
 Nørre Aaby, grad u Danskoj
 Vester Åby Sogn, Faaborg Kommune
 Åby, trkaća staza, Mölndal, Švedska
 Åby, Norrköping, grad u Östergötlandu, Švedska
 Åby, Telemark, naselje u Bamblu, Norveška